Comitatul Sevier sau Sevier County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Sevier County, Arkansas
 Sevier County, Tennessee
 Sevier County, Utah